Сапоненко — фамилия. Известные носители:

 Сапоненко, Иван Фёдорович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Сапоненко, Семён Александрович (род. 1980) — белорусский гребец-каноист.
 Сапоненко, Сергей Иванович (род. 1966) — белорусский и американский поэт.

См. также 
 Сапун
 Сапунов